Nazwami ryba piła, bądź piła określane są 4 gatunki ryb z rodzaju Pristis:

 Pristis clavata – piła
 Pristis microdon – ryba piła, piła
 Pristis pectinata – piła
 Pristis pristis – ryba piła, piła

Zobacz też 
 Polskie nazewnictwo popularne ryb

Przypisy